Hermelín má více významů:
Hermelín (sýr) – sýr s ušlechtilou bílou plísní
Hermelín (kožešina) – kožešina z hranostaje
Hermelín – v myslivecké terminologii hranostaj nebo jiné zvíře hranostaji podobné
Hermelín – odrůda holuba mléčně bělavé barvy
Hermelín – plemeno albinotického drobného králíka domácího